Gjellerupia peut faire référence à :

Biologie 
 Gjellerupia est un genre d'opilions laniatores ;
 Gjellerupia est un genre de plantes de la famille des Opiliaceae.